Holtkötter ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Holtkötter, deutscher Basketballfunktionär
 Stefan Holtkötter (* 1973), deutscher Sozialarbeiter und Autor von Kriminalromanen